Yacopí kan syfta på:

Colombia 

 Yacopí (kommun), Cundinamarca, 
 Yacopí (ort), Cundinamarca,